Buglóc (), Újrétfalu településrésze, egykor önálló község Ausztriában, Burgenland tartományban, a Felsőőri járásban
 Göbölfalva (1892-ig Buglóc, , ), község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Lőcsei járásában
 Hněvošice (, )
 Písečná ()
 Pisarzowice (), település Lengyelországban, az Opolei vajdaságban
 Sienno ()
 Sieńsko ()